Název Podlesí má více míst:
 Podlesí (region) – území na pomezí Polska a Běloruska
 Podlesí (přírodní rezervace) – přírodní rezervace v okrese Benešov
 Podlesí (Lounsko) – lesnaté území na jih od Loun formálně sdružené v organizaci Mikroregion Lounské podlesí
 Podlesí (Pošumaví) – oblast v Pošumaví

sídla
 Podlesí (okres Příbram), též Podlesí nad Litavkou – obec v okrese Příbram
 Podlesí (okres Ústí nad Orlicí) – obec v okrese Ústí nad Orlicí
 Podlesí (Světlá Hora), též Podlesí pod Pradědem – část obce Světlá Hora v okrese Bruntál 
 Podlesí (Horní Police) – část obce Horní Police v okrese Česká Lípa
 Podlesí (Neustupov) – část obce Neustupov v okrese Benešov
 Podlesí (Sadov), též Podlesí u Sadova – část obce Sadov v okrese Karlovy Vary
 Podlesí (Staré Město pod Landštejnem), též Podlesí pod Landštejnem – část obce Staré Město pod Landštejnem v okrese Jindřichův Hradec
 Podlesí (Dolní Žandov), též Podlesí u Dolního Žandova – část obce Dolní Žandov v okrese Cheb
 Podlesí (Havířov) – část města Havířov v okrese Karviná
 Podlesí (Kašperské Hory) – část města Kašperské Hory v okrese Klatovy
 Podlesí (Holice) – část města Holice v okrese Pardubice
 Podlesí (Budišov nad Budišovkou), též Podlesí nad Odrou – část obce Budišov nad Budišovkou v okrese Opava
 Podlesí (Brněnec) – část obce Brněnec v okrese Svitavy
 Podlesí (Malá Morava), též Podlesí-město – část obce Malá Morava v okrese Šumperk
 Podlesí (Sněžné), též Podlesí u Sněžného – část městyse Sněžné v okrese Žďár nad Sázavou
 Podlesí (Valašské Meziříčí) – část města Valašské Meziříčí v okrese Vsetín
 Podlesí (Kuřim) – místní část města Kuřimi v okrese Brno-venkov
 Podlesí (Potůčky) – místní část obce Potůčky v okrese Karlovy Vary
 Podlesí (Bartošovice v Orlických horách) – zaniklá obec na území obce Bartošovice v Orlických horách v okrese Rychnov nad Kněžnou
 Podlesí (Ohnišťany) – osada se zámkem a hospodářskými budovami, část obce Ohnišťany v okrese Hradec Králové